Quinta Normal se poate referi la:

 Quinta Normal, oraș și comună din Provincia Santiago, Chile
 Parcul Quinta Normal, situat în comuna omonimă
 Quinta Normal (stație), o stație de metro din Metro de Santiago